Tretodictyum är ett släkte av svampdjur. Tretodictyum ingår i familjen Tretodictyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Tretodictyum